Poplar Island ist der Name folgender Inseln:

in Großbritannien:
 Poplar Island (Oxfordshire), eine Insel in der Themse

in Kanada:
 Poplar Island (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Poplar Island (Dorchester County, Maryland)
 Poplar Island (Talbot County, Maryland)
 Poplar Island (New Hampshire)
 Poplar Island (Albany County, New York)
 Poplar Island (Schuyler County, New York)
 Poplar Island (Pennsylvania)
 Poplar Island (West Virginia)
 Poplar Island (Wisconsin)